Гексацианоферрат(II) кальция — неорганическое соединение,
соль кальция и железистосинеродистой кислоты 
с формулой Ca[Fe(CN)],
хорошо растворяется в воде,
образует кристаллогидрат — жёлтые кристаллы.

Получение 
 Нейтрализация железистосинеродистой кислоты карбонатом кальция:

Примечания 

 

 Добавление синильной кислоты к смеси хлорида железа и гидроксида кальция:

Физические свойства 
Гексацианоферрат(II) кальция образует
кристаллогидрат состава Ca[Fe(CN)]•12HO — жёлтые кристаллы,
хорошо растворяется в воде.

Литература 
 
 

Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту